Pierani – cognome italiano
 Renato Pierani – calciatore italiano